Die Abkürzung SZS steht für:
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, von 1952 bis 1990 eine Behörde der DDR in Berlin
 Staatliche Zentrale für Strahlenschutz, für den Strahlenschutz zuständige Behörde der DDR, Vorgänger des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz
 Strana zelených na Slovensku (Partei der Grünen in der Slowakei), eine politische Partei in der Slowakei
 Smučarska zveza Slovenije, slowenischer Skiverband
 Schulzentrum Saterland, eine Ganztagsschule in Ramsloh im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 sozusagen

Abkürzung